Чемпионаты Нидерландов по шахматам в том или ином виде разыгрываются с 1873 г., когда был проведен первый турнир Нидерландского шахматного союза (Нидерландской шахматной ассоциации). Соревнование было ежегодным. Всего было проведено 34 таких турнира. В соревнованиях Нидерландского шахматного союза могли принимать участие иностранные шахматисты, вследствие чего некоторые турниры собирали очень сильный состав.

С 1909 г. турниры Нидерландского шахматного союза разыгрываются как национальные чемпионаты. В первые годы периодичность проведения турниров менялась. В 1930—1940-х гг. чемпионат Нидерландов фактически выполнял функцию турнира претендентов на матч с действующим чемпионом страны (чаще всего им был М. Эйве).

Первые женские чемпионаты были проведены на рубеже XIX — XX вв. Официальные турниры проводятся с 1935 г. Долгое время лидером по числу титулов была Ф. Хемскерк, выигравшая 10 чемпионатов, в том числе 8 подряд. Ее достижение удалось превзойти только в конце XX — начале XXI вв., когда Пэн Чжаоцинь выиграла 14 чемпионатов (12 из них подряд). По 5 титулов имеют М. Врекен, А. ван дер Мейе и А. Хаст.

Хронологические таблицы

Турниры Нидерландского шахматного союза (неофициальные чемпионаты Нидерландов)

Официальные чемпионаты

Женские чемпионаты

См. также 
 Командный чемпионат Нидерландов по шахматам

Примечания

Ссылки 
 Geschiedenis NK-schaken 1909-1970 
 Geschiedenis NK-schaken 1971-1980
 Geschiedenis NK-schaken 1981-1990
 Geschiedenis NK-schaken 1991-2000
 Geschiedenis NK-schaken 2001-2010
 Geschiedenis NK-schaken 2011-2018

Нидерланды